

Населені пункти та їхні частини

 Хрусьцеле — село в гміні Домбрувка Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Хрусьцеле — село в гміні Елк Елцького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Хрусьцеле — частина села Врублевко в гміні Ґолимін-Осьродек Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Хрусьцеле — частина села Ґрохове в гміні Тушув-Народови Мелецького повіту Підкарпатського воєводства

Примітки